Драгаши могу бити:
 Драгаши (породица), српска средњовековна властелинска породица
 Драгаши (Пљевља), насеље у општини Пљевља, Црна Гора

Види још
 Драгаш, вишезначна одредница